Elton Flatley, un joueur de rugby à XV australien (1977). 
 Michael Flatley, un danseur, musicien, directeur, acteur et chorégraphe américain (1958).